SAIC peut désigner :
 Science Applications International Corporation, une entreprise militaire américaine,
 Shanghai Automotive Industry Corporation, un constructeur automobile chinois,
 School of the Art Institute of Chicago, une école d'art américaine
 un Service des activités industrielles et commerciales, service commun d'une université dévolu à la valorisation de la recherche et aux partenariats avec les entreprises privées.